Финал Кубка европейских чемпионов 1971 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1970/71, 16-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 2 июня 1971 года, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В матче встретились нидерландский «Аякс» и греческий «Панатинаикос».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1970/1971

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1971
Кубок европейских чемпионов
Июнь 1971 года
Лига чемпионов 1971
Лига чемпионов 1971
События 2 июня
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1971 году
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Спорт в Греции в 1971 году
Спорт в Нидерландах в 1971 году
1971 год в Лондоне